Anii peut désigner :
 les Anii, une population du Bénin et du Togo
 l'anii, leur langue